Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2019 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du  au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Andy Murray fait sa première apparition en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2019, en double avec le Français Pierre-Hugues Herbert, qui a accepté de jouer avec l'ex 1 mondial malgré sa décision de faire une pause dans les doubles en tournoi majeur depuis son Grand Chelem en carrière avec son compatriote Nicolas Mahut en .

Les premières têtes de série Łukasz Kubot et Marcelo Melo sont éliminés en quart de finale par les Français Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin. Ces derniers se qualifient ensuite pour leur première finale ensemble en Grand Chelem où ils affrontent les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah qui jouent leur première finale à Wimbledon.

Lauréats 
Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'imposant en finale face à Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin, au terme d'une finale qui s'est jouée en 5 sets et a duré  (la deuxième plus longue finale disputée à Wimbledon en double messieurs). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Grâce à leur titre, les Colombiens deviennent ensemble numéros 1 mondiaux au classement ATP pour la première fois de leur carrière.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2019
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2019